L'édition 2009-2010 du championnat de France de rink hockey de Nationale 1 se joue du  au . Le championnat regroupe 12 clubs.

Équipes 

Promus de N2
 Biarritz OL
 Le CP Roubaix ayant refusé de monter en N1, l'équipe du Nantes ARH est maintenue en N1.

Règlement 
En fin de saison, en cas d'égalité de point entre deux équipes, celles-ci sont départagées au goal average particulier sur les deux confrontations.

Résultats

Classement 

|valign="top"|

|}

Leader journée par journée

Classement des buteurs 
Classement des 10 meilleurs buteurs du championnat.

Références 

 Site de la Fédération Française de Roller Skating (Section rink hockey)

2010
Rink hockey en 2009
Rink hockey en 2010
Rink hockey M1